IBU er en forkortelse og betegner forskellige emner:
 International Bitterness Units – måleenhed for bitterheden af øl
 International Biathlon Union – den internationale skiskydningsunion